Издебский — фамилия. Известные носители:

 Издебский, Богдан (род. 1957) — польский актёр кино.
 Издебский, Владимир Алексеевич (1882—1965) — скульптор, художник, журналист, художественный критик, издатель и предприниматель.
 Издебский, Евгений Олегович (род. 1995) — украинский футболист.